poema, cougar is er de Engelse vertaling voor
 Cougar (relatie), een oudere vrouw die een seksuele relatie onderhoudt met een jongere man
 Cougar Town, een Amerikaanse sitcom

 Eurocopter Cougar, een type helikopter
 Grumman F-9 Cougar, een type straaljager
 Mercury Cougar, een type auto
 Mega Duck/Cougar Boy, een type spelcomputer